

Földrajz
 Párizs – Franciaország fővárosa
 Paris – megye Franciaország Ile-de-France régiójában

Kanada
Paris (Ontario)
Paris (Yukon)

USA
Paris (Arkansas)
Paris (Idaho)
Paris (Illinois)
Paris (Indiana)
Paris (Iowa)
Paris (Kentucky)
Paris (Maine)
Paris (Mississippi)
Paris (Missouri)
Paris (New York)
Paris (Portage megye, Ohio)
Paris (Stark megye, Ohio)
Paris (Oregon)
Paris (Pennsylvania)
Paris (Tennessee)
Paris (Texas)
Paris (Virginia)
Paris (Wisconsin)
Paris Township (egyértelműsítő lap)
 Paris Mountain State Park
Paris Mountain

Más
Paris (Dánia)
Paris (Kiribati)
París (Herrera), Panama
3317 Paris

Emberek
Lucius Domitius Paris

Tudomány és technika 
Paris, a AMD Sempron számítógép-processor egyik változata

Más
Paris FC
Paris Las Vegas
 Parisz – trójai királyfi, mitológiai alak
 Páris – keresztnév
 Paris Hilton – amerikai híresség
 Tom Paris – a Star Trek sorozat egyik hőse
 Paris – a zászpafélék családjának egyik növénynemzetsége

Filmek
 Paris – Cédric Klapisch 2008-as filmje

Dalok
 Paris - David Guetta Nothing but the Beat albumának a második lemezéről a tizedik dal